Анато́лий Клю́ев:
 Клюев, Анатолий Александрович — советский боксёр, российский тренер.
 Клюев, Анатолий Иванович (1932—2020) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РФ (2004).
 Клюев, Анатолий Николаевич (1923—2001) — советский генерал-полковник. 
 Клюев, Анатолий Степанович (1927—2016) — советский руководитель системы Монтажавтоматика.